Почётный гражданин города Красноперекопска — почётное звание, присваиваемое жителям городского округа Красноперекопск, а также иным гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам решением городского совета Красноперекопска.

Положение о вручении 
Звание "Почётный гражданин города Красноперекопска" присваивается за выдающиеся личные заслуги перед громадой города лицам, оставившим особый вклад в истории и жизнедеятельности города, ставшим примером для многих поколений; посвятившим свою жизнь либо свою деятельность городу Красноперекопску для его развития, процветания, сохранения и спасения исторического и культурного наследия города и его жителей. Звание "Почётный гражданин города Красноперекопска" может быть присвоено: 

 Ветераном Великой Отечественной войны, проживающим как в г. Красноперекопске, так и за его пределами, участвовавшим в защите города в годы войны и продолжающим активную общественную деятельность.
 Ветеранам труда, внёсшим весомый вклад в социально-экономическое развитие города, продолжающим вести активную общественную работу.
 Руководителям и работникам предприятий и организаций промышленной и социальной сферы, которые, своим трудом достигли высоких результатов в укреплении экономической и социальной сферы города, проводят значимую работу по улучшению облика города, уделяют внимание воспитанию подрастающего поколения, достойно представляют город Красноперекопск в отношениях с другими городами Крыма и России.
 Гражданам России, Автономной Республики Крым за особые заслуги перед городом при условии, что гражданин прожил и проработал на предприятиях, в учреждениях, общественных и других организациях города не менее 10 лет, при этом учитывается наличие государственных наград, званий, грамот. 

Присваивается прижизненно.

Гражданам, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Красноперекопска", выдаётся решение городского совета, удостоверение и нагрудный знак установленного образца "Почётный гражданин города Красноперекопска" и вручается ценный подарок.

До 1917 года в Российской империи существовало звание личного и потомственного почётного гражданина дающее принадлежность к соответствующему сословию, которого были удостоены некоторые жители Перекопа и Перекопского уезда Таврической губернии. После Октябрьской революции звание и сословие были упразднены и в настоящее время законодательно не регулируются. Практика присвоения звания была возобновлена в Красноперекопске в 1944 году. В настоящем списке в хронологическом порядке представлены все лица, удостоенные звания «Почётный гражданин города Красноперекопска». Список содержит информацию о годах жизни, сфере деятельности лиц, а также обоснование присвоения звания, номер и дата принятия решения городского совета.

Список почётных граждан Красноперекопска

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список почётных граждан города Красноперекопска 

Красноперекопск
Красноперекопск
Почётные граждане Красноперекопска